Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore David Ferrer che ha battuto in finale Nicolás Almagro 6-1, 6-2.

Teste di serie

  Tommy Robredo (primo turno)
  David Ferrer (campione)
  Jarkko Nieminen (primo turno)
  Carlos Moyá (semifinali)

 Filippo Volandri (semifinali) 
 Robin Söderling (quarti) 
 Juan Mónaco (secondo turno) 
 Jonas Björkman (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 2007
ATP Tour 2007